Чемпионат России по футболу среди женщин прошёл в 2016 году с 29 апреля по 30 сентября. 6 команд высшей лиги сыграли каждая с каждой в три круга (дома и в гостях).

Чемпионами России стал клуб Россиянка

Вице-чемпионами России стал клуб Звезда-2005, который кстати завоевал и Кубок России

Высшая лига

Итоговая таблица и результаты матчей

Отчёты о домашних матчах 
 «Россиянка» (Химки)

 «Звезда-2005» (Пермь)

 «Рязань-ВДВ» (Рязань)

 «Чертаново» (Москва)

 ЦСКА (Москва)

 «Кубаночка» (Краснодар)

Примечания

Ссылки 
 сайт РФС
 сайт 7 дней спорта